Trees ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Trees, Baron Trees (* 1946), britischer Tierarzt und seit 2012 Mitglied des House of Lords
 Hans Trees (1925–2005), deutscher Politiker (SPD)
 James Van Trees (1890–1973), US-amerikanischer Kameramann
 Wolfgang Trees (1942–2009), deutscher Journalist

Trees ist zu dem die Bezeichnung für
 Trees (Louisiana), ein Ort im Caddo Parish im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana
 Trees (Band), eine englische Folk-Rock-Band zu Beginn der 1970er Jahre